Красногвардеец — многозначный термин:
 Красногвардеец — человек, состоящий в Красной гвардии.
 Почётный красногвардеец;
 Д-3 «Красногвардеец» — советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка.
 К-22 «Красногвардеец» — советская атомная подводная лодка с крылатыми ракетами, проект 675.
 «Красногвардеец» — футбольный клуб из Москвы.
 Красногвардеец () — в комиксах вселенной Marvel — кодовое имя супергероев, выступающих на стороне Советского Союза.
Красногвардеец — узловая станция Оренбургского региона Южно-Уральской железной дороги.
 «Красногвардеец» — российский производитель медицинского оборудования.

Населённые пункты 
Красногвардеец — посёлок в составе Николаевского района Волгоградской области, упразднён в 1987 г.
Красногвардеец — посёлок в Каневском районе Краснодарского края.
Красногвардеец — посёлок в Бузулукском районе Оренбургской области.
Красногвардеец — разъезд (населенный пункт) в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Красногвардеец — посёлок в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.

См. также